Só Porque Sou Favelado 1992 é o segundo Álbum de estúdio do cantor de Rap Ndee Naldinho. O LP Contém 8 Faixas.

Faixas

Lado A
Só Porque Sou Favelado (Open Mix)
Filhos das Ruas
Rap Marcante
Você é a Minha Felicidade

Lado B
E Essa Mulher? De Quem É? (Remix)
Eu Não Sei Dançar o Rock
Meu D.J.
Só Porque Sou Favelado (Closed Mix)

Créditos 
 Ndee Naldinho - Rapping
 DJ Grandmaster Ice - Turntables

Álbuns de 1992
Álbuns de Ndee Naldinho